Die Eerste Divisie 1967/68 war die zwölfte Spielzeit der zweithöchsten niederländischen Fußballliga. Sie begann am 13. August 1967 und endete am 16. Juni 1968.

Modus 
Die 19 Mannschaften spielten aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Damit bestritt jedes Team 36 Saisonspiele. Die ersten zwei Teams stiegen in die Eredivisie auf. Zwei Vereine zogen sich freiwillig in den Amateurbereich zurück, so dass es keinen sportlichen Absteiger gab.

Bei Punktgleichheit entschied der Torquotient über die Platzierung.

Vereine 
Teilnehmer waren die Mannschaften, die die letzte Saison zwischen den Plätzen 3 bis 17 abschlossen. Der FC Zaanstreek und BV Alkmaar ’54 fusionierten zu AZ’67 Alkmaar. Dazu kamen die Absteiger VV Elinkwijk und Willem II Tilburg aus der Eredivisie, sowie die drei Aufsteiger HFC Haarlem, VVV-Venlo und HVC Amersfoort aus der Tweede Divisie.

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Torquotient – 3. geschossene Tore

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dar. Die Heimmannschaft ist in der ersten Spalte aufgelistet, die Gastmannschaft in der obersten Reihe. Die Ergebnisse sind immer aus Sicht der Heimmannschaft angegeben.

Relegation 
Die beiden punktgleichen Teams auf den Plätzen 17 und 18 ermittelten den zweiten Absteiger. Das Spiel fand in Amersfoort statt.

|}
Wiederholung in Arnheim:

|}

Weblinks 
 Eerste Divisie Champions auf RSSSF
 Voetbalarchieven.nl

Eerste-Divisie-Saison
Fußballsaison 1967/68